Beigabe steht für:
 Attribut (Kunst)
 Beilage (Speise)
 Garnitur (Küche)
 CD-Beigabe
 Grabbeigabe
 Beigabe (Trichterbecherkultur)

Siehe auch:
 Beigabensitte